Oceaniska mästerskapet i fotboll 1998 spelades i Brisbane, Australien. De sex deltagande lagen var Australien och Nya Zeeland som kvalificerat sig, Fiji och Vanuatu som kvalat in från Melanesia Cup och Tahiti och Cooköarna som kvalat in från Polynesia Cup. Nya Zeeland slog Australien med 1–0 i finalen. Fiji slutade trea.

Kval

Melanesia Cup 1998

Polynesia Cup 1998

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Referenser

Noter

Externa länkar 
 https://web.archive.org/web/20060823230959/http://www.oceaniafootball.com/index.cgi?sID=43&intArticleID=431&det=1
 RSSF. Läst 21 februari 2010.

1998 i Australien
Internationella fotbollstävlingar i Australien
Fotbollsåret 1998
1998